Los isectolófidos (Isectolophidae) son una familia extinguida de perisodáctilos tapiromorfos que vivieron durante el Eoceno. Sus restos fósiles han aparecido en Asia, Europa y Norteamérica. Podría tratarse de una familia parafilética.

Taxonomía 
Cladograma simplificado según un análisis de Holbrook y Lapergola de 2011:

Referencias 

 Maas, M.C., Hussain, S.T., Leinders, J.J.M., and Thewissen, J.G.M. 2001. A new isectolophid tapiroid (Mammalia) from the early Eocene of Pakistan. Journal of Paleontology 75: 407–417.
 Lucas, S. G., Holbrook, L. T. & Emry, R. J., 2003: Isectolophus (Mammalia, Perissodactyla) from the Eocene of the Zaysan Basin, Kazakstan and its biochronological significance. Journal of Vertebrate Paleontology: Vol. 23, #1, pp. 238-243.
 Holbrook, L. T., Lucas, S. G. and Emery, R. 2004. Skulls of the Eocen perissodactyls (Mammalia) Homogalax and Isectolophus. Journal of Vertebrate Paleontology, 24:951-956.
 Tong, Y. and Wang, J. 2006. Fossil mammals from the early Eocene Wutu Formation of Shandong Province. Palaeontologia Sinica, new series C 192 (28): 1–195.
 L. T. Holbrook and J. Lapergola. 2011. A new genus of perissodactyl (Mammalia) from the Bridgerian of Wyoming, with comments on basal perissodactyl phylogeny. Journal of Vertebrate Paleontology 31(4):895-901.
 Missiaen, P. and Gingerich, P.D. 2012. New early Eocene tapiromorph perissodactyls from the Ghazij Formation of Pakistan, with implications for mammalian biochronology in Asia. Acta Palaeontologica Polonica 57 (1): 21–34.

Perissodactyla
Mamíferos del Eoceno